Xinyi () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Xinyi w 2016 roku liczyła 16 381 mieszkańców – 7608 kobiet i 8773 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5236, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,13 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou